Хохлов, Дмитрий:
 Хохлов, Дмитрий (1999) — белорусский самбист и дзюдоист, призёр чемпионата мира по самбо.
 Хохлов, Дмитрий Валерьевич (1975) — российский футболист, тренер.
 Хохлов, Дмитрий Михайлович (1995) — российский футболист.
 Хохлов, Дмитрий Ремович (1957) — российский физик, лауреат Государственной премии РФ, член-корреспондент РАН.